Die Abkürzung CMO steht für:
 Chief Marketing Officer
 Chief Medical Officer
 Cranio-mandibuläre Osteopathie, Knochenerkrankung des Schädels bei gewissen Hunderassen
 Chi Mei Optoelectronics, taiwanischer LCD-Panel-Hersteller
 Collateralized Mortgage Obligation, englisch für eine Zusammengefasste Hypothekenanleihe
 Current mode of operation, beschreibt den IST-Zustand eines Systems oder einer Organisation vor deren Transformation. Gegenteil: Future mode of operation
 Contract Manufacturing Organization, ein Vertragshersteller für pharmazeutische Unternehmen

CMO